Джо́натан Дэвид Са́рфати (, род. 1 октября 1964) — новозеландский химик и шахматист, мастер ФИДЕ.

Биография

Взгляды и научная деятельность 
Родился в 1964 году в Арарате (штат Виктория, Австралия).
Учился в колледже Веллингтона в Новой Зеландии.
Защитил диссертацию в Университете королевы Виктории в Веллингтоне и получил статус доктора философии (Ph.D.) по физической химии.
В данный момент имеет двойное гражданство — Австралии и Новой Зеландии.
По рождению еврей, по вероисповеданию — христианин. Работает в христианской миссии  (CMI), является автором многих статьей и работ по креационизму. Сторонник концепции разумного замысла, автор книг «Величайшая мистификация», «Несостоятельность теории эволюции» и других.

Шахматная деятельность 
Чемпион Новой Зеландии по шахматам (1987 / 1988 гг.).

Три раза играл на шахматных олимпиадах за сборную Новой Зеландии. 

Известен, в частности тем, что сыграл вничью в партии с экс-чемпионом мира Борисом Спасским во время турнира в Веллингтоне в 1988 году.

Библиография 
 The Genesis Account: A theological, historical, and scientific commentary on Genesis 1-11, 2015, Creation Book Publishers ISBN 978-1921643910
 Christianity for Skeptics, 2012, with Steve Kumar (first author), Creation Book Publishers ISBN 978-1921643491
 The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on Evolution, 2010, Creation Book Publishers ISBN 1-921643-06-4 (Доступный в переводе на русский язык: Величайшая Мистификация: Опровержение взглядов Докинза на эволюцию, ISBN 978-966-491-171-6)
 By Design: Evidence for nature’s Intelligent Designer—the God of the Bible, 2008, Creation Book Publishers ABN: 978-0-949906-72-4 (Доступный в переводе на русский язык: В Соответствии с Замыслом, ISBN 978-966-491-149-5)
 15 Reasons to Take Genesis as History, 2006, with Dr Don Batten (first author), Creation Book Publishers (Доступный в переводе на русский язык: 15 причин считать Книгу Бытия реальной историей.)
 Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of Progressive Creationism,, 2004,Creation Book Publishers ISBN 0-89051-411-9
 The Revised & Expanded Answers Book, 2003, with Carl Wieland and David Catchpoole, edited by Don Batten, ISBN 0-89051-395-3 (Доступный в переводе на русский язык: Книга Ответов.)
 Refuting Evolution 2, 2002/2011, Creation Book Publishers ISBN 0-89051-387-2 (Доступный в переводе на русский язык: Несостоятельность Теории Эволюции 2.)
 Refuting Evolution, 1999—2010, Creation Book Publishers ISBN 0-89051-258-2 (Доступный в переводе на русский язык: Несостоятельность Теории Эволюции.)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Biography of Dr. Sarfati and links to some of his internet articles

Химики по алфавиту
Шахматисты Новой Зеландии
Мастера ФИДЕ по шахматам
Креационисты
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне